Името Разбойна носят:
 Разбойна (връх) – връх в Котленско-Върбишкия дял на Стара планина;
 Разбойна (рид) – дял от Котленска планина на Източна Стара планина;
 Разбойна (област Бургас) – село в Югоизточна България;
 Разбойна (област Търговище) – село в Североизточна България.